Friedrich Koncilia (født 25. februar 1948) er en østrigsk fodboldspiller.

Østrigs fodboldlandshold

|-
|1970||3||0
|-
|1971||0||0
|-
|1972||1||0
|-
|1973||5||0
|-
|1974||1||0
|-
|1975||7||0
|-
|1976||8||0
|-
|1977||8||0
|-
|1978||11||0
|-
|1979||8||0
|-
|1980||4||0
|-
|1981||3||0
|-
|1982||9||0
|-
|1983||6||0
|-
|1984||7||0
|-
|1985||4||0
|-
!Total||85||0
|}

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Østrig
Personer fra Klagenfurt
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1978
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1982